Coux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Coux (Ardèche) im Département Ardèche
Coux (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime

mit Namenszusatz:
Coux-et-Bigaroque im Département Dordogne

Siehe auch:
 Coup
 Kou
 COU